Хеберлин (, ) — американская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Хеберлин, Брайан — американский сценарист, художник комиксов, редактор и продюсер.
 Хеберлин, Генрих (1868—1947) — швейцарский политик, президент.
 Хеберлин, Эрнст-Юстус (1847—1925) — немецкий юрист и нумизмат.